Mouzi peut faire référence à :
 Mouzi, la commune rurale du Burkina Faso,
 Mouzi, le village du Cameroun.